O Clube Sportivo Marítimo do Porto Novo (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Marítimu, crioulo de Santo Antão: Marítimo) é um clube poliesportivo de Porto Novo, na Ilha de Santo Antão em Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol e atletismo.

O clube foi fundado em 25 de setembro de 1981. O Marítimo venceu o primeiro título Insular em 1999. O clube possui dois títulos regionais, três taças regionais e uma supertaça regional que venceu em 2008. Por três temporadas em 2016, Marítimo terminou em terceiro no regional.

Títulos 
 Títulos da ilha:
 Campeonato Insular de Santo Antão (Zona Sul): 2
1998/99, 2009/10
 Taça do Porto Novo: 1
2000/01

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas 
 Melhor posição: 4a - fase de grupo (nacional)
Melhor posição na taças regionais 1a (regional)
 Pontos totais: 7 (nacional)
 Vitórias totais: 2 (nacional)
 Gols totais: 7 (nacional)
Melhor pontos totais na temporada: 33 (regionais)

Ligações externas 
CS Marítimo no Facebook
Perfil do clube no Zerozero

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
Clubes de futebol fundados em 1981